

Sigle 
 OISC (Office of the Immigration Services Commissioner) – ufficio pubblico per l'immigrazione britannico
 OISC (One instruction set computer) – RISC minimale

Personaggi
Oisc del Kent – antico re anglosassone